Joseph Mensah ist der Name folgender Personen:

* Joseph Henry Mensah (1928–2018), ghanaischer Politiker
 Joseph Nunoo-Mensah (* 1939), ghanaischer Militärführer und Mitglied der Militärjunta 1982